U 3:10 za Yumu (1957)
 U 3:10 za Yumu (2007)